B28 kan betyde:
 B28 (atombombe) – amerikansk atombombe
 Bundesstraße 28 – tysk hovedvej gennem Baden-Württemberg fra den franske grænse ved Strasbourg til Senden i Bayern